Мюррей Ли Эйланд-младший (; род. 9 сентября 1936 г, Тафт, Калифорния, США) — американский писатель, ученый и исследователь, специализирующийся на древних восточных коврах. Он является автором более 20 книг, в которых особое внимание уделяется изучению ковров из Аравийского полуострова, Китая, Ирана, Туркестана и Кавказского региона. Эйланд-младший также является одним из авторов Британской энциклопедии.

Его книга под названием «Восточные ковры: полное руководство» (1998), написанная совместно с Мюрреем Ли Эйландом III-им, документирует и описывает традиционные методы, дизайн и материалы, используемые в коврах XIX-го и XX-го веков на Ближнем и Дальнем Востоке.

Ранняя жизнь, образование и карьера 

Эйланд родился 9 сентября 1936 года в Тафте, штате Калифорния.  С 1954 по 1957 год он учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA). Затем в 1958 году он поступил в Калифорнийский университет в Беркли (UC Berkeley). В 1961 году он получил степень доктора медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско (UCSF). С 1974 года он был президентом Oriental Rug Co., Inc. С 1965 по 2000 год он работал в государственной больнице Напа, а затем в клинике психического здоровья округа Контра Коста с 2000 по 2011 год. Эйланд является полноправным членом Американской психиатрической ассоциации, Калифорнийской медицинской ассоциации, Психиатрической ассоциации Северной Калифорнии и общества Phi Beta Kappa.

Библиография

Избранные работы

Статьи 
Туркоманы и научность, доктор Мюррей Л. Эйланд-младший, том 8/2

Темы в афшарском ткачестве, Мюррей Эйланд, Обзор выставки в Адрасканде, том 8/3

Книжное обозрение, Восточные ковры в Художественном музее Филадельфии, Чарльз Грант Эллис, Рецензирование Мюррея Л. Эйланда-младшего, том 8, № 4, с. 45

Взгляд на слово «Племя», Мюррей Л. Эйланд, Предупреждение об использовании ковровых этикеток, том. 9/5

Тибетские ковры в Адрасканде, обзор выставки Мюррея Л. Эйленда-младшего, заставляющая задуматься, чрезвычайно удовлетворяющая выставка, том 11/6

The Pregnant Boteh, обзор выставки Мюррея Л. Эйленда-младшего, № 125, том 16/2

Рецензии на книги 
Эйланд, Мюррей, Обзор The Goddess from Anatolia, Джеймс Меллаарт, Белкис Балпинар и Удо Хирш, в рецензии Oriental Rug, том 10, No. 6 (август/сентябрь 1990 г.)

Предзнаменование искусства 21 века, в рецензии Oriental Rug 15:1, 1994 г., 42-46

Конференц-презентации

Британская энциклопедия

Художественные книги 
 The Sword of Telemon (The Orfeo Saga, #1), 
 The Emperor of Babylon (The Orfeo Saga, #2) 
 Zurga's Fire (The Orfeo Saga, #3) 
 The Wanderer's Last Journey (The Orfeo Saga, #4) 
 Return to Babylon (The Orfeo Saga, #5) 
 The Slave Boy (The Orfeo Saga, #6) 
 The Raid on Troy (The Orfeo Saga, # 7) 

 The Ishtar Cup (Bart Northcote, #1) 
 A Search for Family (Bart Northcote, #2) 
 A New Family (Bart Northcote, #3) 
 Winchester's Bargain (Bart Northcote, #4)

Дальнейшее прочтение

Примечания 

Писатели США XX века